Коломбель — французская фамилия и топоним.

 Коломбель, Никола (1644—1717) — французский художник.
 Коломбель — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос, в регионе Нормандия, население 6976 человек.